Sito web
Sito archeologico
Sito edilizio
SITO Gruppo Industriale

Altri progetti